Кристиансен — скандинавская фамилия,

известные носители:

А — Й 
 Кристиансен, Андерс (род. 1990) — датский футболист.
 Кристиансен, Вероника (род. 1990) — норвежская гандболистка.
 Кристиансен, Ветле Шостад (род. 1992) — норвежский биатлонист.
 Кристиансен, Виктор (род. 2002) — датский футболист.
 Кристиансен, Генри Вильгельм (1902—1942) — норвежский антифашист.
 Кристиансен, Готфрид Кирк (1920—1995) — третий сын Оле Кирка Кристиансена, основателя Lego Group.
 Кристиансен, Джон — датский кёрлингист.
 Кристиансен, Ингрид — норвежская легкоатлетка, которая специализировалась в беге на длинные дистанции.
 Кристиансен, Йенс (род. 1952) — датский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Кристиансен, Йеспер (род. 1978) — датский футболист.

К — С 
 Кристиансен, Кеннет (1924—2017) — американский энтомолог, систематик ногохвосток.
 Кристиансен, Клаус (род. 1965) — датский футболист, защитник.
 
 Кристиансен, Ларри (род. 1946) — американский шахматист, гроссмейстер.
 Кристиансен, Макс (род. 1996) — немецкий футболист.
 Кристиансен, Оле Кирк (1891—1958) — датский предприниматель и изобретатель, основатель компании LEGO.
 Кристиансен, Сигурд (1891—1947) — норвежский писатель, драматург.

Т — Я 
 Кристиансен, Томас (род. 1973) — испанский футболист, датского происхождения.
 Кристиансен, Туэ (1940—2022) — гренландский художник и политик.
 Кристиансен, Уилбер Норман (1913—2007) — австралийский астроном, пионер австралийской радиоастрономии.
 Кристиансен, Флемминг (род. 1940) — датский хоккеист на траве.
 Кристиансен, Хайни (род. 1986) — фарерский политический и церковный деятель, футболист.
 Кристиансен, Ханс (1866—1945) — немецкий художник модернист.
 Кристиансен, Хеннинг (1927—2006) — датский кинооператор.
 
 Кристиансен, Эйнар (1861—1939) — датский драматург и театральный деятель.
 Кристиансен, Эрлинг (род. 1936) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ, чемпион Норвегии 1972 г.
 Кристиансен, Юхан-Себастьян (род. 1998) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Кристиансен, Ян (род. 1981) — датский футболист, полузащитник клуба «Брондбю». Выступал в сборной Дании.

Составные фамилии 
 Кристиансен-Клаузен, Макс (Макс Готфрид Фридрих Клаузен; 1899—1979) — немецкий коммунист, сотрудник ГРУ Генерального штаба РККА.

См. также